Stazione di Fossato di Vico – stazione ferroviaria sull'ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico
 Stazione di Fossato di Vico-Gubbio – stazione ferroviaria sulla ferrovia Roma-Ancona